Britain's Got Talent, programa de televisió del format Got Talent del Regne Unit
 Diehl BGT Defence (de l'acrònim en alemany Bodenseewerke Gerätetechnik), empresa fabricant d'armes d'Alemanya
 BGT també és el codi de la UCI del Bridgestone Anchor Cycling Team, equip ciclista del Japó